Mycological Society of America, een wetenschappelijke vereniging
Multisysteematrofie, een neurologische aandoening
Modern Standaardarabisch, een taal
Metropolitan Statistical Area, een soort agglomeratie in de Verenigde Staten
Mail Submission Agent, een SMTP-gebaseerd programma (of een component daarvan) voor uitgaande e-mail
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, een scholengroep voor voortgezet montessori-onderwijs in Amsterdam.